Santuario di Sant'Anna – Lettere
 Santuario di Sant'Anna – Vinadio
 Sacro Monte del Santuario di Sant'Anna di Montrigone – Borgosesia
 Santuario di Sant'Anna - Cilavegna

Pagine correlate 

 Sant'Anna (disambigua)
 Chiesa di Sant'Anna